Tarm est une petite ville ferroviaire dans l'ouest du Danemark. Elle se situe à 36 kilomètres au sud-ouest de Herning (distance aérienne). La distance routière entre Herning et Tarm est exactement de 47,8 kilomètres (itinéraire Herning-Videbæk-Skjern-Tarm). Elle est située dans la municipalité de Ringkøbing-Skjern. En 2022, la population est de 4 010 habitants.

Personnalités 
 Agner Krarup Erlang (né en 1878 à , près de Tarm, mort en 1929 à Copenhague), mathématicien danois
 Asger Christensen (né en 1958 à Tarm), homme politique danois
 Trine Troelsen (néé en 1985 à Tarm), ancienne handballeuse internationale danoise
  (né en 1990 à Tarm), footballeur danois

Notes et références

Liens externes 

Ville au Danemark